Aromia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Audinet-serville 1833. Aromia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Aromia (Cerambycidae)